Strike steht für:

 Strike, der Ausübungspreis eines Optionsscheines
 Strike (Baseball), ein Begriff aus dem Baseball
 Strike (Bowling), ein Wurfereignis beim Bowling
 Strike (Einheit), ein englisches Volumenmaß
 Strike! (Album), ein Musikalbum der Gruppe The Baseballs
 Strike (Fernsehserie), eine Serie der BBC nach den Romanen von J. K. Rowling

Strike oder Strīķe ist der Familienname folgender Personen:
 Hilda Strike (1910–1989), kanadische Leichtathletin

 Juta Strīķe (1970–2020), lettische Politikerin

Siehe auch:
 Strike – Mädchen an die Macht!, eine Filmkomödie aus dem Jahr 1998
 Streik (Begriffsklärung)